

Прізвище 

Борове́ць — українське прізвище.

Відомі носії 

 Бульба-Боровець Тарас — діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни.
 Боровець Борис Тимофійович — український письменник, журналіст, редактор.
 Боровець Максим Федорович ( 1992) — український футболіст, півзахисник київського «Арсенала».

 Олександра (Леся) Романівна Боровець-Демчишин (1949—2019) — українська естрадна співачка, Заслужена артистка України (1996).

Топоніми

Боровець — село Мінської області, Білорусь.

Населені пункти та їхні частини

 Боровець — село в гміні Лукова Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Боровець — село в гміні Седлісько Новосольського повіту Любуського воєводства
 Боровець — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Боровець — село в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Боровець — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Боровець — село в гміні Хотча Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Боровець — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Боровець — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Боровець — село в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Боровець — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Боровець — село в гміні Пененжно Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боровець — село в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства
 Боровець — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Боровець — частина міста Північна-Здруй в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Боровець — частина міста Хшанув у Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Боровець — частина села Заґуже в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Боровець — частина села Рончна в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Боровець — частина села Анджеюв у гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Боровець — частина села Вулька-Маґерова в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Боровець — частина села Венсьори в гміні Суленчино Картузького повіту Поморського воєводства
 Боровець — частина села Кольонія в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Боровець — частина села Хрущобруд-Пяський в гміні Лази Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Боровець — частина села Скшипачовиці в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Боровець — колонія в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Боровець — осада в гміні Ліпуш Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Боровець — осада в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства
 Боровець — осада в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Боровець — осада в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боровець — осада в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Боровець — осада в гміні Сянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Боровець — лісова осада в гміні Розьвениця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Боровець — лісова осада в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства

Боровець-при-Кочевській Рекі —  поселення в Словенії.
 Боровець-при-Карловиці —  поселення в Словенії.

Див. також 
 Боровец — село в Болгарії.

Примітки